

Geografia 
 Cornforth – villaggio nella contea inglese di Durham

Persone 
 Arthur Cornforth – politico statunitense
 John Cornforth – chimico australiano, premio Nobel per la chimica 1975
 Fanny Cornforth – amante e modella del pittore Dante Gabriel Rossetti